Oxylabes é um género de aves da família Sylviidae.

Este género contém as seguintes espécies:
Oxylabes madagascariensis

Géneros de aves